Krajina je lahko:
 krajina v slikarstvu
 kulturna krajina
 srednjeveška mejna grofija (marka)

ali pa se nanaša na:
 krajina, manjše ali večje ozemlje 
 krajinski park
 Bela krajina
 Suha krajina
 Vojna krajina
 Republika Srbska Krajina